Tau steht für:

 Tau (Niederschlag), durch Temperaturunterschiede kondensiertes Wasser
 in der Seemannssprache ein gedrehtes Seil, siehe Tauwerk
 Tau (Buchstabe), 19. Buchstabe des griechischen Alphabets (Majuskel Τ, Minuskel τ)
 τ-Lepton, ein Elementarteilchen
 Tau-Protein
 eine alternative Kreiszahl, siehe Kreiszahl #Alternative Kreiszahl τ
 Zeitkonstante in der Elektrotechnik
Telelogic Tau - Software
 TAU (Film), US-amerikanischer SF-Film (2018)
 Tau (Volk), , taiwanische Ureinwohner
 Kürzel für Taurus, siehe Stier (Sternbild)

geographische Objekte:
 Tau (Norwegen), Ort in der norwegischen Kommune Strand, Rogaland
 Taʻū, eine zu Amerikanisch-Samoa gehörende Insel
 Tau-Inseln, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis
 Tau (Haʻapai), Insel im Archipel Haʻapai in Tonga
 Tau (Tongatapu), vorgelagertes Motu im Riff nördlich von Tongatapu, Tonga
 Ha Tau (Kanana), Ort in Lesotho

Tau ist der Familienname folgender Personen und Figuren:
 Max Tau (1897–1976), deutscher Schriftsteller, Lektor und Verleger
 Pan Tau, tschechische Kinderfilm-Figur

tau steht für:
 Upper Tanana (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen

TAU steht für:
 Bahnhof Aulendorf (DS100-Code)
 Tel Aviv University, siehe Universität Tel Aviv
 Tauramena Airport (IATA-Code), Flughafen von Tauramena, Departamento Casanare, Kolumbien
 Torosair (ICAO-Code), ehemalige türkische Fluggesellschaft
 Türk-Alman Üniversitesi, Türkisch-Deutsche Universität

T.A.U. steht für:
 Società T.A.U., ehemaliger italienischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Tău
 Thau

Abkürzung